Mars Global Surveyor – bezzałogowa sonda kosmiczna
 Metal Gear Solid – gra komputerowa
 MGS Panserraikos – grecki klub piłkarski
 Port lotniczy Mangaia – kod IATA nowozelandzkiego portu lotniczego
 miejskie galerie sztuki (w różnych miastach)